Il singolare del torneo di tennis ATP Birmingham 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Eddie Dibbs 6-2, 3-6, 7-5.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (campione)
 Guillermo Vilas (semifinali)
 Vitas Gerulaitis (semifinali)
 Eddie Dibbs (finale)

 Brian Gottfried (secondo turno)
 Corrado Barazzutti (secondo turno)
 Manuel Orantes (primo turno)
 Ilie Năstase (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Birmingham 1979